Jón Finsen er navnet på flere personer:

 Jón Finsen (stænderdeputeret) (1792-1848) – dansk jurist, embedsmand og stænderdeputeret
 Jón Finsen (læge) (1826-1885) – dansk læge og stiftfysikus (Jón Constant Finsen)
 John Finsen (1860-1930) – dansk dommer (egl. Jón Finsen)